Іє (Франція)
Іє (Окінава)